Чемпионат Бельгии по футболу 2008—2009 — является 106-м сезоном в первом дивизионе Бельгии по футболу.

Чемпионат стартовал 16 августа 2008 года 6 матчами и завершился 16 мая 2009. Чемпионский титул защищал «Стандард».

По окончании сезона две первые команды («Стандард» и «Андерлехт») имели равное количество очков и общее количество побед. По регламенту турнира победитель чемпионата был выявлен в двух дополнительных матчах. В них с общим счетом 2:1 победу одержал «Стандард» и защитил свой титул.

В 30-м туре, состоявшемся 19 апреля 2009 года, после матча «Дендер» — «Руселаре», завершившемся 3:1, «Монс» официально оформил вылет во Второй дивизион. 3 мая в 32 туре чемпионата к нему присоединился «Тюбиз», не сумевший дома переиграть «Андерлехт» — 1:1.

Клубы-участники 
В чемпионате 2008/09 участвует 18 команд, 16 из них участвовали в прошлом чемпионате. К ним присоединились еще 2 команды из Второго дивизиона. «Кортрейк» — чемпион Второго дивизиона 2007-08 и победитель плей-офф «Тюбиз».

Турнирная таблица 

1 «Генк» квалифицировался в Лигу Европы 2009—2010 как обладатель кубка Бельгии 2008—2009.

Матчи за чемпионство 
«Андерлехт» и «Стандарт» набрали одинаковое количество очков и одинаковое количество побед. По регламенту турнира определение победителя чемпионата происходило в двух дополнительных матчах.

Результаты матчей 

Источник: www.soccerassociation.comЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания 

Чемпионат Бельгии по футболу
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Бельгии в 2008 году
Спорт в Бельгии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009